Een overzicht van de 24 rijksmonumenten in de stad Den Haag gelegen aan of bij de Alexanderstraat.

|}

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Den Haag voor andere delen van de gemeente.

Den Haag/Alexanderstraat
 Den Haag/Alexanderstraat
Centrum (Den Haag)